

Geografia
 Buccione – frazione del comune di Gozzano, nella provincia di Novara

Persone
 Antonio Buccione – calciatore italiano
 Francesca Buccione – schermitrice italiana

Altro
 Castello di Buccione – castello di Gozzano, della provincia di Novara
 Riserva naturale del Colle di Buccione – area naturale protetta della provincia di Novara